

Persone
 Romolo Tittoni (1849-1925) – avvocato, dirigente d'azienda e politico italiano
 Tommaso Tittoni (1855-1931) – diplomatico e politico italiano
 Vincenzo Tittoni (1828-1905) – politico italiano

Altro
 Governo Tittoni – governo del Regno d'Italia, presieduto da Tommaso Tittoni
 Villa Cusani Tittoni Traversi – villa di delizia della Brianza